Brunnschweiler ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Brunnschweiler (1879–1968), Schweizer Mediziner
 Jakob Brunnschweiler (* 1950), Schweizer Politiker
 Thomas Brunnschweiler (* 1954), Schweizer Schriftsteller und Journalist

 Siehe auch:
 Brunschweiler